Bernard Desmoulin (1953 -), un architecte français;
Fernand Desmoulin (1853 - 1914), un peintre et graveur français.